Gallignano è il nome delle seguenti località:
 Gallignano – frazione del comune italiano di Ancona
 Gallignano – frazione del comune italiano di Soncino